Asten – település Ausztriában Felső-Ausztriában
 Asten – település Hollandiában, Észak-Brabant tartományban